Nathan del Weise è il titolo originale di Nathan il saggio, dramma di Gotthold Ephraim Lessing del 1779

Cinema e televisione
Nathan der Weise – film del 1922 diretto da Manfred Noa
Nathan der Weise – film tv del 1956 diretto da Karl-Heinz Stroux
Nathan der Weise – film tv del 1964 diretto da Hermann Lanske, Leopold Lindtberg
Nathan der Weise – film tv del 1967 diretto da Franz Peter Wirth
Nathan der Weise – film tv del 1970 diretto da Friedo Solter, Vera Loebner
Nathan der Weise – film tv del 1990 diretto da Friedo Solter
Nathan der Weise – film tv del 2006 diretto da Uwe Eric Laufenberg